Das Damendoppel der French Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková, die in diesem Jahr bereits in der ersten Runde scheiterten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2019